Па́русник:
 Парусник — судно с парусом.
 Парусник (Istiophorus platypterus) — океаническая рыба рода парусники из семейства марлиновых.
 Парусники, или хвостоносцы, или кавалеры (Papilionidae) — семейство бабочек.
 Парусница, или парусник, или велелла (Velella velella) —  океанический пелагический вид, колониальный представитель гидроидов.
 Парусник () — картина, написанная немецким художником Каспаром Давидом Фридрихом.